Le kinésiologue est le professionnel de la santé qui pratique la kinésiologie. Le mot kinésiologie vient des mots kinési qui veut dire mouvement et de logie, qui signifie science. La kinésiologie est donc la science du mouvement.

Il est très important de prendre en compte le pays considéré car la signification de kinésiologue varie très fortement en fonction des pays.

En France et globalement en Europe francophone, le kinésiologue est la personne qui pratique la kinésiologie appliquée, c'est-à-dire une pratique qui n'est pas scientifiquement validée, ce qui la classe parmi les pseudosciences. En France, face à l'absence d'efficacité démontrée et à un risque avéré de dérive sectaire, la kinésiologie appliquée est placée sous observation par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.

Au Canada, le kinésiologue est un professionnel de la santé spécialiste du mouvement humain. La Fédération des kinésiologues du Québec le définit comme étant

Formation

En France 
L'appellation « kinésiologue » désigne de façon générique des praticiens dont le cursus de formation peut etre diffèrent.

La formation n'est pas reconnue par l'État. Les kinésiologues ne sont pas forcément des praticiens de santé diplômés à l'origine.

Cette profession s'organise en fédérations qui définissent le cadre technique et déontologique de l'exercice du métier de kinésiologue, afin de définir le cadre d'action du kinésiologue, en conformité avec la législation française.

Il faut tout de meme différencier deux pratiques distinctes : la kinésiologie appliquée et la kinésiologie non thérapeutique .

 Kinésiologie appliquée

Seuls les professionnels de la santé diplômés ayant un minimum de 3 500 heures de formation, tels que les médecins, les chiropracteurs, les dentistes et les ostéopathes, sont autorisés à suivre une formation à la kinésiologie appliquée. Les cours sont dispensés par le Collège international de kinésiologie appliquée (ICAK).

La kinésiologie appliquée se pratique en séance individuelle à raison de deux à quatre séances pour des maux passagers et jusqu’à une dizaine de séances pour les problèmes plus graves.

Les troubles pouvant être traités par la kinésiologie sont généralement reliés à trois désordres : les déséquilibres chimiques, les déséquilibres structurels ou le stress psychologique. Ces désordres peuvent aussi se combiner.

 Kinésiologie non thérapeutique

L’enseignement en kinésiologie est dispensé à toute personne souhaitant pratiquer cette technique sans qualification préalable dans le domaine de la santé. La formation est de 600 heures minimum avec, à l’issue, un examen théorique et pratique. Elle est accessible par les écoles de kinésiologie inscrites à la Fédération française de la kinésiologie, au Syndicat national des kinésiologues ou à la Fédération des écoles de kinésiologie.

Au Canada 
Les années 1980 ont vu des éducateurs physiques se regrouper et former une association de spécialistes en activité physique intervenant surtout auprès des adultes. Le kinésiologue s’intéresse avant tout à l'activité physique, mais il est un professionnel de la santé qui ne doit pas être confondu avec un éducateur physique.

Elle est issue des facultés d’Éducation Physique et Sportive au Québec et de la faculté de Médecine à l'Université Laval. La Fédération des kinésiologues du Québec offre une définition bien précise de ce qu'est un kinésiologue :  C'est ainsi que les kinésiologues issus de ces programmes œuvrent à améliorer la santé de la population générale en tant qu'entraîneurs, effectuent de la rééducation / réadaptation physique via l'exercice pour des populations atteintes de troubles de santé cardiométaboliques ou musculo-squelettiques, ou encore effectuent la préparation physique des sportifs, respectivement.

Depuis le milieu des années 1990, les universités canadiennes (facultés d’Éducation Physique et Sportive et de Médecine) décernent des diplômes de kinésiologue. Les programmes universitaires offrent des cours tels que :
 Cinésiologie en éducation physique et santé 
 Physiologie en éducation physique et santé
 Biomécanique humaine en éducation physique et santé
 Développement et croissance physique 
 Évaluation de la condition physique et des habitudes de vie
 Intervention en kinésiologie et populations symptomatiques
 Alimentation, condition physique et santé
 Physiopsychologie du comportement moteur 
 Intervention en conditionnement physique 
 Principes, méthodes et outils de recherche en kinésiologie 
 Études de cas en kinésiologie 
 Les muscles : bilan fonctionnel et anomalies posturales 
 Méthodes et planification de l'entraînement personnel et sportif
 Introduction à l'ergonomie
 Stages et internat de plus de .

Notes et références

Articles connexes 

 Médecine physique et de réadaptation
 Activité physique, sportive et artistique
 Activités physiques adaptées

Médecine du sport
Métier de la santé au Canada